Manguitos puede referirse a:

 el nombre común de la planta Primula vulgaris subsp. balearica; o 
 el nombre común de la planta Primula elatior.

Véase también
 Manguito